Magie má více významů:

 Magie pro náboženské, rituální a názorové soustavy vedené snahou o ovládnutí reality s pomocí vyšších bytostí nebo sil
 Zábavná magie čili artistické kouzelnictví – iluzionismus
 Meč a magie – žánr fantasy
 Magie (Zeměplocha) – fiktivní fyzikální veličina z fantasy série Zeměplocha
 Magie (fantasy) – magie v dílech žánru fantasy

Související články 
 Maggie – ženské křestní jméno

Reference